L'edizione 2005-2006 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Rabotnički.

Capocannoniere del torneo fu Stevica Ristić (Sileks Kratovo), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Rabotnički Campione di Macedonia 2005-2006.
 Cementarnica 55 Skopje e Belasica retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Campionato macedone di calcio